Ariadna na Naxu může být:

 opera
 Ariadna na Naxu (Benda) – melodram Jiřího Antonína Bendy z roku 1774
 Ariadna na Naxu (Strauss) – opera Richarda Strausse z roku 1912 / 1916

film
 Ariadne auf Naxos (film) – film  Johna Vernona podle opery Richarda Strausse (1978)